Sukamulya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Sukamulya, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Sukamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,64, long 108,14), 
 Desa Sukamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,72, long 108,14), 
 Desa Sukamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,56, long 108,24), 
 Desa Sukamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,47, long 107,82), 
 Desa Sukamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,79, long 107,18), 
 Desa Sukamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,84, long 107,23), 
 Desa Sukamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,98, long 107,78), 
 Desa Sukamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,95, long 107,40), 
 Desa Sukamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,90, long 107,11), 
 Desa Sukamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,79, long 107,03), 
 Desa Sukamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,69, long 107,19), 
 Desa Sukamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,60, long 107,35), 
 Desa Sukamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,23, long 107,52), 
 Desa Sukamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,82, long 106,91), 
 Desa Sukamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,59, long 107,00), 
 Desa Sukamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,94, long 106,78), 
 Desa Sukamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,16, long 107,17), 
 Desa Sukamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,01, long 107,49), 
 Desa Sukamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,25, long 107,30), 
 Desa Sukamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,99, long 108,55), 
 Desa Sukamulya (administrativ by i Indonesien, Banten, lat -6,82, long 106,30), 
 Desa Sukamulya (administrativ by i Indonesien, Banten, lat -6,77, long 105,82), 

Robotskapade Indonesienförgreningar